Příjmení Aho nosí více významných osobností:

 Alfred Aho (* 1941) – kanadský informatik
 Heikki Aho (1895–1961) – průkopník finského dokumentárního filmu
 Juhani Aho (1861–1921) – novinář a první finský profesionální spisovatel
 Sebastian Aho – rozcestník